

Wydarzenia 

 Rozpoczęła się druga wojna Rzymu z Samnitami